James O'Connor puede referirse a:

 James O'Connor (1836-1910), político irlandés.
 James O'Connor (1930-2017), sociólogo y economista estadounidense.
 James O'Connor (n. 1979), futbolista irlandés.
 James O'Connor (n. 1990), jugador australiano de rugby.